White Plains kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
White Plains (Georgia)
White Plains (Kentucky)
White Plains (New York)
White Plains (North Carolina)

White Plains kan de volgende andere betekenissen hebben:
The White Plains (band)
White Plains (album) van White Plains